Rivière des Aulnes kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière des Aulnes (vattendrag i Kanada, lat 50,57, long -79,04), Québec, 
 Rivière des Aulnes (vattendrag i Kanada, lat 48,42, long -77,63), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar